een hond van het mannelijk geslacht
een wolf van het mannelijk geslacht
Caravan De Reu, een Belgisch bedrijf
RAM Expansion Unit, geheugenuitbreiding voor Commodore-computers

 Als code
REU, de drieletterige ISO 3166-1-landcode voor Réunion
REU, de IATA-luchthavencode voor Luchthaven Reus
REU, de optiecode voor Rodamco Europe

Zie ook 
Reü oftewel Rehu, een Bijbelse figuur